Какаду може да се отнася за:
 Какадута (Cacatuidae), семейство птици от разред Папагалоподобни
 Какаду (окръг), окръг в Южноафриканската република
 Национален парк „Какаду“, в Австралия
 Какаду (остров), австралийски остров в Тихия океан